Компанія PLT, якою була створена мова програмування Racket (колишня назва — PLT Scheme)
 Таблиця зв'язування процедур () — один з ключових елементів реалізації